glina (tlo)
 Glina (grad), grad u Hrvatskoj
 Glina (rijeka), rijeka u Hrvatskoj
 Glina (Ilfov, Rumunjska), grad u Rumunjskoj